Maske har flere betydninger:
 Maske – til at dække ansigtet med
 Gasmaske – en maske med et filter, der beskytter imod livsfarlige gasser
 Dykkermaske – en maske man sætter foran øjnene og næsen, i forbindelse med dykning
 Ansigtsmaske
 Netmaske (trådnet)
 Netmaske (kredsløbsnet)
 Netmaske (datalogi)
 Maske (album) – den tyske rapper Sido's debutalbum fra 2004
 Masken (teater) - Egnsteater i Nykøbing Falster

Se også
 Hækling – lave stof af garn vha. en hæklenål (en maske)
 Maskeballet – en opera af Giuseppe Verdi
 Noh – japansk teaterform hvor der bruges masker
 Persona – flertydig
 Strikning – lave stof af garn vha. strikkepinde (mange masker)
 Superhelt – bærer ofte maske